Az 1999-es női kézilabda-világbajnokságot Dánia és Norvégia közösen rendezte 1999. november 29. és december 11. között. A tornát Norvégia nyerte, története során először. A magyar válogatott az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét.A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 8 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Magyarország, és a hazai csapatok eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1999-es férfi kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság
Női kézilabda-világbajnokságok